Werner von Battenberg bezeichnet folgende Personen:
 Werner II. von Battenberg († um 1255), Graf von Battenberg und Wittgenstein, Ordensritter
 Werner III. von Battenberg († um 1277), Deutschmeister

Siehe auch:
 Werner I. (Battenberg und Wittgenstein)